Sled může být:

souvislé pořadí, postup, řada, uspořádaná skupina nějakých entit v daném pořadí
scénosled, sled filmových scén 
zastarale také stopa
sled (vojenství) – část sestavy ve vojenství, která je tvořena jednou nebo i několika jednotkami v určitém pořadí
sled (graf) – pojem z teorie grafů

SLED
 SUSE Linux Enterprise Desktop
 Single Large Expensive Disk
 Superluminescent Light Emitting Diode
 Sustained Low-Efficient Dialysis